700000 peut faire référence à : 
 700 000, web-documentaire interactif français consacré aux recherches archéologiques qui exhument les soldats disparus de la Grande Guerre, dont le nombre est estimé à .
 le nombre 700000.

Homonymie de nombre